Fusus ist das Cognomen folgender Personen:
 Agrippa Furius Fusus, römischer Politiker
 Gaius Furius Pacilus Fusus, römischer Politiker
 Marcus Furius Fusus, römischer Politiker
 Publius Furius Medullinus Fusus, römischer Politiker